Alle kan syfta på följande platser:

Polen / Ryssland 

 Łyna, flod,

Schweiz 

 Alle, Schweiz, ort och kommun, Jura,